Сергей Иванович Бондарь:
 Бондарь, Сергей Иванович (род. 1959) — советский футболист.
 Бондарь, Сергей Иванович (род. 1963) — советский и российский футболист, тренер и функционер.